Copa Hector Gomez 1940 - mecz towarzyski o puchar Hectora Gomeza odbył się po raz czwarty w 1940 roku. W spotkaniu uczestniczyły zespoły: Urugwaju i Argentyny.

Mecze 

Triumfatorem turnieju Copa Hector Gomez 1940 został zespół Urugwaju.

Copa Hector Gomez
1940 w piłce nożnej